Erik Almlöf – triplista svedese
 Knut Almlöf – attore teatrale svedese
 Nils Almlöf – attore teatrale svedese